Франсуа-Мари Доден (; 1774—1803 или 1804) — французский зоолог.

У него с детства были парализованы ноги. Жена рисовала иллюстрации для его работ. Она скончалась от туберкулёза, вскоре, в конце 1803 года, от него же умер и Доден.

В своих трудах «Traité élémentaire et complet d'ornithologie» (1800, 2 тома) и «Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles» (1802–1805, 8 томов) он описал, в том числе и впервые, 517 видов птиц и рептилий.

Труды 
 Recueil de memoires ... sur les Mollusques, de Vers et les Zoophytes. Paris 1806 p.m.
 Histoire naturelle des rainettes, des grenouilles et des crapauds. Bertrandet & Levrault, Paris 1802/03
 Histoire naturelle, générale et particulière, des reptiles. Dufart, Paris 1802–05 p.m.
 Recueil de mémoires et de notes sur des espèces inédites ou peu connues de mollusques, de vers et de zoophytes. Fuchs, Treuttel & Wurtz, Paris 1800
 Traité élémentaire et complet d'ornithologie  ou  Histoire naturelle des oiseaux. Bertrandet, Paris 1800

Зоологи Франции
Орнитологи Франции
Родившиеся в Париже
Умершие в Париже